Бузы́кин — фамилия.

Известные носители 
 Бузыкин, Борис Иванович — советский и российский химик. Доктор химических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории фосфорных аналогов природных соединений Института органической и физической химии имени А. Е. Арбузова.
 Бузыкин, Георгий Андреевич (род. 1923) — советский и российский военный деятель и педагог.

Вымышленные персонажи 
 Андрей Бузыкин — персонаж фильма режиссёра Георгия Данелии по сценарию Александра Володина «Осенний марафон» (1979).
 Семён Бузыкин — персонаж повести Виктора Курочкина «Записки народного судьи Семёна Бузыкина» (1962, опубликована 1988).

См. также 
 Бузыкино